The Stolen Bride (1913), een film van Anthony O'Sullivan
The Stolen Bride (1927), een film van Alexander Korda